Fiorino puede referirse a:

 Fiat Fiorino, una furgoneta fabricada por Fiat Motors.
 Fiorino toscano, la moneda de Toscana entre 1826 y 1859.